Příjmení Wiley nese více různých osobností:

 Alexander Wiley (1884–1967) – americký politik
 Kehinde Wiley (* 1977) – americký malíř
 Samira Wiley (* 1987) – americká herečka